Октябрьский сельский округ

Российская Федерация

Адыгея 

 Октябрьский сельский округ Тахтамукайского района (до 2004 года)

Владимирская область 

 Октябрьский сельский округ Вязниковского района (упразднён)

Кировская область 

 Октябрьский сельский округ Афанасьевского района (упразднён)
 Октябрьский сельский округ Зуевского района
 Октябрьский сельский округ Мурашинского района (до 2012 года)
 Октябрьский сельский округ Подосиновского района (до 2012 года)
 Октябрьский сельский округ Свечинского района (до 2010 года)
 Октябрьский сельский округ Слободского района

Краснодарский край 

 Октябрьский сельский округ Красноармейского района
 Октябрьский сельский округ Крыловского района
 Октябрьский сельский округ Курганинского района
 Октябрьский сельский округ Туапсинского района

Марий Эл 

 Октябрьский сельский округ Моркинского района

Омская область 

 Октябрьский сельский округ Горьковского района
 Октябрьский сельский округ Тюкалинского района

Рязанская область 

 Октябрьский сельский округ Пронского района

Северная Осетия 

 Октябрьский сельский округ Пригородного района

Смоленская область 

 Октябрьский сельский округ Велижского района (упразднён)
 Октябрьский сельский округ Краснинского района (упразднён)

Томская область 

 Октябрьский сельский округ Томского района (упразднён)

Тульская область 

 Октябрьский сельский округ Ефремовского района
 Октябрьский сельский округ Киреевского района
 Октябрьский сельский округ Ленинского района
 Октябрьский сельский округ Плавского района

Ульяновская область 

 Октябрьский сельский округ Радищевского района
 Октябрьский сельский округ Чердаклинского района

Ярославская область 

 Октябрьский сельский округ Некоузского района
 Октябрьский сельский округ Пошехонского района
 Октябрьский сельский округ Рыбинского района

Казахстан

Акмолинская область 

 сельский округ Акана Курманова Атбасарского района (до 2015 года Октябрьский сельский округ)

Алматинская область 

 Октябрьский сельский округ Енбекшиказахского района

Восточно-Казахстанская область 

 Октябрьский сельский округ Шемонаихинского района

Костанайская область 

 Октябрьский сельский округ Костанайского района

Кызылординская область 

 Октябрьский сельский округ Аральского района

Павлодарской области 

 Октябрьский сельский округ Теренкольского района

Северо-Казахстанской области 

 Октябрьский сельский округ района Магжана Жумабаева.
 Октябрьский сельский округ района Шал акына.